Сундет

Казахстан 
 Сундет — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Сундет — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Ислам 
 Хитан